Заубах:

 Заубах — коммуна в Германии.
 Заубах (приток Инде) — река в Германии.